

Geografia
 Merriam – città del Kansas (Stati Uniti)

Persone 
 Alan P. Merriam – etnomusicologo statunitense
 Clinton Hart Merriam – zoologo statunitense
 William Rush Merriam – politico statunitense